Ajami / Ajam
 Ajami – film z 2009 roku produkcji niemiecko-izraelskiej
 Fouad Ajami – amerykański dziennikarz libańskiego pochodzenia